

Кедровка — річка у Республіці Комі, права притока Печори
 Кедровка — річка у Республіці Комі, ліва притока Печори
 Кедровка — селище, Бакчарський район, Томська область
 Кедровка — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Кедровка — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Кедровка — присілок, Кушвинський міський округ, Свердловська область
 Кедровка — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Кедровка — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область